Die Next Generation Adelaide International 2008 waren ein Tennisturnier, das vom 31. Dezember 2007 bis 6. Januar 2008 in Adelaide stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Doha die Qatar ExxonMobil Open und in Chennai die Chennai Open ausgetragen. Beide zählen, genau wie die Next Generation Adelaide International, zur Kategorie der International Series.

Novak Đoković war der Titelverteidiger im Einzel und trat dieses Jahr nicht an. Im Finale setzte sich der ungesetzte Michaël Llodra in zwei Sätzen mit 6:2 und 6:3 gegen den an drei gesetzten Jarkko Nieminen durch. Im Doppel waren Wesley Moodie und Todd Perry die Titelverteidiger. Nur Perry trat dieses Jahr an und schied in der ersten Runde aus. Den Titel konnten dieses Jahr Martín García und Marcelo Melo gewinnen, sie bezwangen im Finale Chris Guccione und Robert Smeets mit 6:3, 3:6 und [10:7].

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 440.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 465.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Next Generation Adelaide International 2008 fand vom 29. bis 30. Dezember 2007 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation kamen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Beträge für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel der ATP-Homepage (PDF; 45 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 53 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 26 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Adelaide